Gaius Papirius Carbo ist der Name folgender Personen:

* Gaius Papirius Carbo (Prätor 168 v. Chr.)
 Gaius Papirius Carbo (Vater) († 119 v. Chr.), römischer Politiker und Redner
 Gaius Papirius Carbo (Sohn) († 82 v. Chr.), römischer Politiker